Ngô est un nom de famille vietnamien. Il est l'équivalent de Wu en chinois ( or ), et de Oh en coréen.

Ce nom est porté par les personnalités suivantes :
 Ngô Đình Diệm, premier président de la république du Viêt Nam du Sud (1955–1963), troisième de six frères 
 Ngô Đình Khả, son père
 Ngô Ðình Khôi, frère ainé, gouverneur provincial, exécuté par le Việt Minh
 Pierre Martin Ngô Đình Thục, deuxième frère, évêque catholique de  Huế
 Ngô Đình Nhu, quatrième frère, conseiller
 Ngô Đình Cần, cinquième frère, dirigeant officieux de la région du centre Viêt Nam pour le compte de Diem
 Ngô Đình Luyện, sixième frère, ambassadeur au Royaume-Uni 
 Ngô Minh Hiếu, hacker vietnamien. 
 Ngô Quang Trưởng, Lieutenant General de l'Armée de la République du Viêt Nam 
Ngô Quyền, empereur du Viêt Nam en 938, célèbre pour avoir chassé les chinois; fondateur de la Dynastie Ngô
 Ngô Bảo Châu, mathématicien franco-vietnamien ;  détenteur de la médaille Fields de 2010 
 Ngô Sĩ Liên, historien de la dynastie Lê
 Veronica Ngô Thanh Vân, actrice, chanteuse/danseuse et modèle 
 Ngô Trọng Anh, fonctionnaire civil
 Ngô Thế Linh, colonel de l'armée de la République du Viêt Nam.
 Ngô Tự Lập, écrivain vietnamien, poète, essayiste, traducteur et compositeur de chanson.
 Ngô Viết Thụ, architecte
 Ngô Văn Xuyết, ou Ngo Van/Ngô Văn, trotskyste vietnamien, écrivain communiste.
 Ngô Xuân Diệu, célèbre poète vietnamien
 Ngô Văn Chiêu fondateur du Caodaïsme

Homonymie de patronyme

de:Ngô